Isola ist der Name: 

 einer 1912 in Düren gegründeten Firma, die Platinen herstellt; Isola-Gruppe (von Isolierte Laminate)
 eines Strategiespiel für zwei Spieler; Isola (Spiel)
 eines Titularbistum der römisch-katholischen Kirche; Titularbistum Isola  
 eines Jugendromans von Isabel Abedi

Isola ist der Name folgender Orte:
 Isola, italienischer Name der slowenischen Stadt Izola auf der Halbinsel Istrien
 Isola, Ortsteil der Gemeinde Madesimo, Lombardei
 Isola, Ortsteil der Gemeinde Castiglione di Garfagnana, Toskana
 Isola (Alpes-Maritimes), eine französische Gemeinde in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Isola 2000, ein Wintersportort in den französischen Seealpen im Département Alpes-Maritimes
 Isola (Mississippi), eine Stadt im US-Bundesstaat Mississippi 
 Isola, Ortsteil der Gemeinde Bregaglia auf der Halbinsel Isola am Silsersee nordöstlich von Maloja
 Isola d’Asti, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Asti, Region Piemont
 Isola Sant’Antonio, eine Gemeinde  in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont

Isola ist der Familienname folgender Personen:

 Amédée Isola (1898–1991), französischer Hindernisläufer
 Federica Isola (* 1999),  italienische Fechterin
 Frank Isola (1925–2004), amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Horst Isola (* 1939), deutscher Politiker (SPD)
 Luciano Ísola (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Maija Isola (1927–2001), finnische Designerin
 Peter Isola (1929–2006), gibraltarischer Politiker

Siehe auch:
 Villa Isola